Квадра́тное письмо́ — вариант письма, при котором буквы имеют квадратную форму.

 Еврейское квадратное письмо
 Монгольское квадратное письмо
 Капитальное квадратное письмо — использовалось в древней Греции и Риме, в основном, для эпиграфических надписей